

Osobe 
 Robert Fulton, američki inženjer
 Fulton John Sheen, američki svećenik

Naselja u SAD-u 
Fulton (Teksas)
Fulton (Alabama)
Fulton (Arkansas)
Fulton (Illinois)
Fulton (Indiana)
Fulton (Kalifornija)
Fulton (Kansas)
Fulton (Kentucky)
Fulton (Maryland)
Fulton (Mississippi)
Fulton (Missouri)
Fulton (New York)
Fulton (Ohio)
Fulton (Tennessee)